Alain Vasseur (1948), voormalig Frans wielrenner
Cédric Vasseur (1970), voormalig Frans wielrenner
Jean-Luc Vasseur (1969), Frans voetbalcoach
Sylvain Vasseur (1946), voormalig Frans wielrenner